Pedro Miguel da Silva Mendes (ur. 1979) – portugalski piłkarz, pomocnik
 Pedro Felipe Teodósio Mendes (ur. 1990) – portugalski piłkarz, obrońca